Niemcy:
 Eichelhardt – gmina  w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen
 Eichelhardt – góra